Química: Mg és el símbol de l'element químic Magnesi
 Física: mg és l'abreviatura de la unitat de massa mil·ligram. Mg és l'abreviatura de la unitat de massa megagram.
 Automoció: El Rover MG és un model d'automòbil de la casa Rover.